Prinsessan Margaretha Sofia Lovisa Ingeborg av Sverige, prinsessa av Danmark, född 25 juni 1899 i villa Parkudden på Djurgården i Stockholm, död 4 januari 1977 i Kongsted nära Faxe, Danmark. Hon var dotter till prins Carl och prinsessan Ingeborg och därmed kusin till Gustaf VI Adolf. I släkten kallades hon Tante Ta. Som prinsessa av Sverige och Norge och sedermera Danmark var hon den sista kunglighet till alla de tre skandinaviska länderna.

Biografi
Hon gifte sig 22 maj 1919 i Storkyrkan i Stockholm med sin mors kusin prins Axel av Danmark, son till prins Waldemar av Danmark och prinsessan Marie av Orléans. 

Margaretha ska ha acklimatiserat sig mycket väl i Danmark, ett land hon kände väl till efter alla sina besök hos släkten. Mestadels levde hon ett tillbakadraget familjeliv på egendomen Bernstorffshøj i Gentofte och undvek publicitet. Hon intresserade sig dock redan i Sverige för sociala frågor, och i Danmark engagerade hon sig aktivt och som beskyddare i flera välgörenhetsorganisationer och var ordförande i Gentofte Børnevenner. Hon beskrivs som familjekär och höll tät kontakt med alla sina släktingar, och stöttade kungabarnen i både Belgien och Norge sedan hennes systrar, deras mödrar, hade avlidit.  

Hon var som änka ofta på besök i Sverige och representerade då ibland födelselandet tillsammans med andra medlemmar av svenska kungahuset, främst vid Nobelprisutdelningen som hon var med på 1965–1968, 1970–1972 och 1974. Det sista Sverigebesöket ägde rum 1976 vid bröllopet mellan Carl XVI Gustaf och Silvia Sommerlath. Hon satt då i rullstol på en undanskymd plats i kyrkan.

Barn 
 Prins Georg av Danmark (1920–1986), gift 1950 med Anne Bowes-Lyon (1917–1980).
 Prins Flemming av Danmark (1922–2002), gift 1949 med Ruth Nielsen (1924–2010). Han avsade sig arvsrätten till tronen på grund av sitt morganatiska  giftermål och blev greve af Rosenborg.

Anfäder

Externa länkar 
 Margaretha - prinsessa av Sverige och Danmark

Källor

Noter

Kvinnor
Födda 1899
Avlidna 1977
Danska prinsessor
Svenska prinsessor
Norska prinsessor
Huset Bernadotte
Mottagare av Serafimerorden